Lobin ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Lobin (1925–2008), deutscher Journalist und Autor von Jugendbüchern
 Henning Lobin (* 1964), deutscher Linguist
 Julien-Léopold Lobin (1814–1864), französischer Glasmaler
 Lucien-Léopold Lobin (1837–1892), französischer Glasmaler
 Wolfram Lobin (* 1951), deutscher Botaniker